bł. Helena Enselmini (1208–1242) – włoska klaryska
 bł. Helena z Udine (1396–1458) – włoska tercjarka augustiańska
 bł. Helena Duglioli (1472–1520) – włoska mistyczka
 bł. Helena Guerra (1835–1914) – włoska zakonnica, założycielka Sióstr Oblatek Ducha Świętego
 bł. Helena Aiello (1895–1961) – włoska zakonnica, założycielka Sióstr Najmniejszych Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, mistyczka

Zobacz też:
 Święta Helena